Qiling steht für:
 Beijing Qiling, Lkw-Modell der Marke Beijing
 Qiling (Pinghe), Gemeinde im Kreis Pinghe, Provinz Fujian, China